De Safari Rally 1989, formeel 37th Marlboro Safari Rally, was de 37e editie van de Safari Rally en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 190e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Rally in 1989
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi